Cancellara (Italië)
Fabian Cancellara, Zwitserse wielrenner